Mousset ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Mousset (1877–1941), luxemburgischer Maler
 Jean-Germain Mousset (1876–1957), französischer Bischof in Korea
 Lys Mousset (* 1996), französischer Fußballspieler
 Philippe Mousset (* 1955), französischer Bischof

Siehe auch:
 Musset